Seley bezeichnet:

 Seley (Fluss), Fluss in Guinea
 Seley (Vesturland), isländische Insel in Vesturland
 Seley (Insel), eine Insel in Island

Seley ist der Familienname folgender Personen:
 James Harold Seley (1906–1994), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Jason Seley (1919–1983), US-amerikanischer Bildhauer

Siehe auch:
 Sealey